Арка́дий Столы́пин:
 Столыпин, Аркадий Алексеевич (1778—1825) — русский писатель, сенатор.
 Столыпин, Аркадий Дмитриевич (1822—1899) — генерал от артиллерии, российский писатель.
 Столыпин, Аркадий Петрович (1903—1990) — французский публицист русского происхождения.